Taulabé kan syfta på:

Honduras 

 Taulabé (kommun), Departamento de Comayagua, 
 Taulabé (ort), Departamento de Comayagua,